David Blue – amerykański muzyk i aktor
 David Blue – amerykański aktor